Il doppio del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Oliver Marach e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma ha partecipato solo Peya insieme a Nenad Zimonjić, venendo sconfitto al secondo turno.

David Marrero e Fernando Verdasco hanno sconfitto in finale Rogério Dutra da Silva e Daniel Muñoz de la Nava per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

<li>  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (ritirati)
<li>  Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012